Ронни Стам (; 18 июня 1984, Бреда) — нидерландский футболист, правый защитник.

Клубная карьера

«Уиган Атлетик» 
30 июля 2010 года Ронни подписал трёхлетний контракт с английским клубом «Уиган Атлетик». Интересно, что предыдущим правым защитником клуба был также нидерландец Марио Мельхиот, который по истечении контракта уехал в клуб из Катара «Умм-Салаль».

Карьера в сборной 
29 июля 2010 Стам был впервые вызван в сборную Нидерландов на товарищескую встречу 11 августа.

Достижения 
 «Твенте»
 Чемпион Нидерландов (1) : 2010
 «Уиган Атлетик»
 Обладатель Кубка Англии: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 Статистка на сайте Voetbal International 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Стандард» Льеж